Lawngtlai (district), een district van de Indiase staat Mizoram
 Lawngtlai (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Lawngtlai